Бюст, синонім погруддя — в скульптурі зображення людини з відображенням торсу від обличчя до грудей
 Бюст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн